Michał Jordan (zm. 1664) – podkomorzy krakowski, starosta mszański i dobczycki
 Michał Stefan Jordan (zm. 1739) – wojewoda bracławski, łowczy koronny